kamélia növénynemzetség
 Kamélia keresztnév